peut désigner : 

 Outland... Loin de la Terre (version originale : ), film américain de Peter Hyams, sorti en 1981
 Outland, groupe de musique rock
 , jeu vidéo distribué en 2011 sur le Xbox Live Arcade et le PlayStation Store
 , série télévisée australienne diffusée en 2012 sur Australian Broadcasting Corporation

Voir aussi 
 

Homonymie